Чепчумба — кенийская фамилия. Известные носители:

 Чепчумба, Джойс — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чепчумба, Памела (род. 1979) — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чепчумба, Паулина — кенийская бегунья на длинные дистанции.
 Чепчумба, Саломе — кенийская бегунья на длинные дистанции.